Skrót BCCL może oznaczać:
 Bennett, Coleman & Co. Ltd.
 Bharat Coking Coal Ltd.